Elkabetz ist der Familienname folgender Personen:
 Ronit Elkabetz (1964–2016), israelische Schauspielerin, Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Shlomi Elkabetz (* 1972), israelischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Yechiel Elkabetz, israelischer Schauspieler